Edmond FitzAlan peut se référer à plusieurs personnalités anglaises médiévales :
 Edmond FitzAlan (1285-1326), 2 comte d'Arundel ;
 Edmond FitzAlan (1327-1377/82), chevalier.